Рафаел Надал је освојио турнир. У финалу је победио Маријана Пуерту резултатом 6-7(6-8), 6-3, 6-1, 7-5.

Носиоци 

  Роџер Федерер (полуфиналиста)
  Енди Родик (друго коло)
  Марат Сафин (четврто коло)
  '''Рафаел Надал (победник)
  Гастон Гаудио (четврто коло)
  Андре Агаси (прво коло)
  Тим Хенман (друго коло)
  Гиљермо Корија (четврто коло)
  Гиљермо Кањас (четвртфиналиста)
  Давид Налбандијан (четврто коло)
  Јоаким Јохансон (повукао се пре почетка турнира)
  Николај Давиденко (полуфиналиста)
  Иван Љубичић (прво коло)
  Карлос Моја (четврто коло)
  Томи Робредо (четвртфиналиста)
  Радек Штјепанек (треће коло)
  Доминик Хрбати (прво коло)

<ol start="18">
  Марио Анчић ''(треће коло)
  Томас Јохансон ''(друго коло)
  Давид Ферер ''(четвртфиналиста)
  Томи Хас ''(треће коло)
  Николас Масу ''(прво коло)
  Себастијан Грожан ''(четврто коло)
  Фелисијано Лопез ''(прво коло)
  Фернандо Гонзалез ''(треће коло)
  Јиржи Новак ''(друго коло)
  Филипо Воландри ''(треће коло)
  Никола Кифер ''(четврто коло)
  Михаил Јужни ''(друго коло)
  Ришар Гаске ''(треће коло)
  Хуан Игнасио Чела ''(друго коло)
  Хуан Карлос Фереро ''(треће коло)
  Робин Седерлинг ''(друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2005.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно